Юма́тов — русская фамилия.
 Юматовы — русский дворянский род.

Известные носители:
 Юматов, Василий Степанович (?—1848) — российский краевед-историк, этнограф, общественный деятель.
 
 Юматов, Георгий Александрович (1926—1997) — советский киноактёр, народный артист РСФСР.
 Юматов, Евгений Антонович (род. 1943) — советский и российский физиолог.
 Юматов, Павел Борисович (род. 1974) — российский футболист, полузащитник.

 Юматова, Анна Тихоновна (1924—1988) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Юмашев